Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der macauischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der macauische Fußballverband MFA wurde 1939 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 29. März 1948 gegen Hongkong statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Macaus aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und OAM = Ostasienmeisterschaft / OAS = Ostasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der macauischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der macauischen Mannschaft

1948 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die macauische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 34 andere Nationalmannschaften aus vier Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 30 der derzeit abzüglich Macaus 46 Nationalmannschaften der AFC
 eine der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 2 der derzeit 13 Nationalmannschaften der OFC
 eine der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF und CONMEBOL hat Macau bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Mai 2005) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Macau
!